Battaglia di Rapallo (1431)
 Battaglia di Rapallo (1494)
 Battaglia di Rapallo (1495)